Успенское благочиние может означать:
 Успенское благочиние — округ Армавирской епархии.
 Успенское благочиние — округ Выксунской епархии.
 Успенское благочиние — округ Калининградской епархии.
 Успенское благочиние — округ Кудымкарской епархии.
 Успенское благочиние — округ Московской епархии.
 Успенское благочиние — округ Пермской епархии.